Amb aquest nom es coneix la biblioteca principal d'una localitat o institució.
 Biblioteca Central de Barcelona, projecte de biblioteca pública per a Barcelona.
 Biblioteca Central d'Igualada, biblioteca pública d'Igualada (Anoia), situada a l'antiga fàbrica de Cal Font.
 Biblioteca Central de Sabadell, vegeu Biblioteca Vapor Badia.
 Biblioteca Central de Terrassa, biblioteca pública de Terrassa (Vallès Occidental), situada al passeig de les Lletres.
 Biblioteca Central de la UNAM, biblioteca principal de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic.
 Biblioteca Central de València, biblioteca pública de València, situada a la plaça de Magúncia.